«Монстер Хай» (англ. Monster High) — американская серия фэшн-кукол, созданная Гарретом Сэндером (англ. Garrett Sander) и проиллюстрированная Келли Райли (англ. Kellee Riley). Официальный релиз состоялся в июле 2010 года. Персонажи этой серии вдохновлены фильмами ужасов и классическими историями о чудовищах, что выделяет Monster High из ряда других фэшн-кукол. Считается, что линия Monster High составляет конкуренцию Барби, несмотря на то, что оба бренда принадлежат компании Mattel. Большая часть персонажей серии связана с образами знаменитых чудовищ, таких как Дракула, Чудовище Франкенштейна, Оборотень, Мумия, Призрак Оперы, Банши и т. д.

Под маркой Monster High также выпускаются другие продукты, объединенные общими персонажами и стилистикой: плюшевые игрушки, сумки, брелочки, а также другие типы игрушек. К куклам прилагаются аксессуары (кукольные мелочи).

25 октября 2011 года в поддержку серии была выпущена видеоигра Monster High: Ghoul Spirit, предназначенная для платформ Nintendo DS и Nintendo Wii. Существует также связанное с серией приложение Ghoul Box для iPad и iPhone.

Лизи Харрисон написала четыре книги о приключениях персонажей серии (с добавлением собственных). Также, были выпущены книги в четырёх томах авторства Гитти Данешвари. Идет выпуск журналов «Monster High» ежемесячного издания с вложениями.

На официальном сайте серии, запущенном 5 мая 2010 года, публикуются эпизоды мультсериала Monster High. Также было выпущено 10 фильмов, 8 из которых — 3D от компании Universal. 12 фильмов появится осенью 2015 года.

Осенью 2015-го года появилась информация о перезапуске бренда. Перезапуск включал в себя переделанную историю, новые мультфильмы и новых кукол. Куклам сделали более миловидную печать, новый тип тела и более яркую цветовую гамму в целом. При этом остались как и прежние персонажи, так и появились новые. 

Сам перезапуск был рассчитан на расширение целевой аудитории, но воспринялся неоднозначно.

Описание 
Высота кукол — 25,5 см, куклы-юноши несколько выше — 27,94 см. Тела изготовлены из АБС-пластика и снабжены 11 шарнирами, головы — из мягкого ПВХ. Большинство кукол обладает уникальным тоном кожи и скульптурой лица. Кисти и предплечья на шарнирах, они снимаются для удобства переодевания — кисти у Monster High с растопыренными пальцами, узкие рукава трудно натягивать на них, не порвав. Кроме того, у некоторых кукол есть выпуклые детали на предплечьях (например, плавники у Лагуны Блю). Плавники на ногах куклы — снимаются (можно надеть брюки), на руках — не снимаются, цельные. В 2015 году компания Mattel выпустила кукол ростом 43 см и 70 см, которые имеют большее количество шарниров (точек артикуляции). Также был выпущен эксклюзив интернет-сервиса Amazon – Дракулаура (англ. Draculaura) и Френки имеющая шарнир в груди. В  2016 году компания Mattel перезапустила бренд. Куклы получили новую рисовку и более приближенные к человеческим пропорции в фигурах. Рост остался прежним. В то же время Mattel стала выпускать все чаще более статичных кукол, без подвижных шарниров. У новых брендов кукол стали более широкие глаза, и лицо стало более широким. Шарниры на ногах сильно изменились, они стали больше и удобнее. Количество аксессуаров, продающихся в комплекте с куклой, уменьшилось, что сделало кукол дешевле.

Главные герои 

 Френки Штайн () — дочь чудовища Франкенштейна и его невесты. У неё длинные черно-белые волосы. Один голубой, один зелёный глаз, кожа бледно-зелёного цвета. Сама Фрэнки говорит, что раньше у неё были черные волосы, но ей захотелось измениться и она добавила в свою прическу белых прядей несмываемой белой краской. Дружит с Клодин, Дракулаурой, Холтом и Джексоном. В спешиале Freaky Fusion встречается с Нейтаном Ротом. День рождения: 5 ноября (по другой версии 26 июня). Её возраст составляет всего 16 дней, что оказывает влияние на её поведение и характер. У неё совсем нет опыта поведения в компании и ей немного тяжело общаться с другими, несмотря на обходительность и дружелюбие. Она любит заниматься спортом, но при этом слегка неуклюжа. Она часто падает и спотыкается, при этом части её сшитого тела нередко разлетаются в разные стороны. Фрэнки также очень наивна, но это скорее в силу её юного возраста. Ей предстоит много узнать о жизни обычного монстра-подростка. Девочка черпает многие знания из журналов для подростков, хотя их советы часто ставят её в неловкое положение. Несмотря на все неудачи, Фрэнки не унывает. Её домашнее животное — щенок Ватзит.
 Дракулаура () — приёмная дочь графа Дракулы. Ей 1600 лет. День рождения: 14 февраля. Дракулаура очень дружелюбная, общительная и добрая девушка. Она часто улыбается и много говорит. Она одной из первых познакомилась с Фрэнки и помогла ей вписаться в школьный коллектив. Но Дракулаура совсем не похожа на своего отца: она не пьёт крови, являясь убежденной вегетарианкой, кроме того, она — гемофобик, а когда видит кровь, то сразу теряет сознание. Однако, как все вампиры, солнца она не выносит, и в погожие дни вынуждена использовать зонт и защитный крем. Не отражается в зеркале. У неё светло-сиреневые глаза, черные волосы с розовыми прядями и родинка в форме сердечка. Её домашнее животное — летучая мышь Граф Великолепный. Её лучшие друзья — Клодин и Фрэнки. Встречается с Клодом Вульфом. Раньше его сестра была против этого союза, но потом смирилась.
 Клодин Вольф  () — дочь оборотня. Сестра Клода, Хаулин и Клавдии. Очаровательная 15-летняя красотка, обожает моду, всегда очень стильно одевается. Она уверенная, энергичная, яркая и фееричная. Судя по записям из дневника Клодин Вольф, она становится немного «причудливой», когда наступает полнолуние, а ещё у неё очень быстро растут волосы, в том числе и шерсть на теле. Она предана друзьям и семье и быстро распаляется, когда думает, что её лояльность ставится под сомнение. Лучшие подруги Клодин — Дракулаура и Фрэнки. Также она дружит с Лагуной Блю и Гулией Йелпс. В начале сериала она соперничает с Клео де Нил. Девушка мечтает создать свою империю моды. Любимый цвет — золотой и фиолетовый. У неё коричневые кудрявые волосы и жёлтые глаза. Домашнее животное — кошка Полумесяц.
 Лагуна Блю () — дочь морского монстра. Ей 15 лет и она — ученица, приехавшая по программе обмена из школы «Изнанка». Таким образом, «Изнанка» — это аналогия Австралии, о которой в США часто говорят, что она находится «с другой стороны Земли». Лагуна обладает открытым характером и хорошими спортивными данными. Лагуна — капитан сборной по плаванию. Она любит все, что связано с водой. Лагуна борется за чистоту окружающей среды. Загрязнение океанов очень злит её. Она старается помогать водным обитателям, включая рыб, лягушек и других водных существ. У неё светлые волосы с голубыми локонами и большие зеленые глаза. Между пальцами у неё голубые перепонки, а в нижней части рук и ног — плавники. Страдает боязнью сцены. Девушка Гила Уэббера. Старшая в семье; у неё есть младшая сестра Келпи и братья-тройняшки. Её домашнее животное — пиранья Нептуна.
 Клео Де Нил () — младшая дочь египетского фараона Рамзеса де Нила. День рождения Клео — 2 ноября. Властная и эгоистичная модница. У неё чёрные волосы с золотыми прядями, голубые глаза и голубая мушка под правым глазом. Питомец — кобра Хизетта. Клео де Нил является 5842-летней принцессой Египта. Лучшая подруга Гулии Йелпс, хотя не стесняется ей пользоваться. Конкурентка Торалей Страйп. Самая популярная в школе, считает себя королевой школы. Капитан школьной команды по «Страхлидингу» (). Несмотря на властный и резкий характер имеет золотое сердце, и постепенно становится добрее к своим подругам и окружающим её монстрам, в целом. Девушка Дьюса Горгона. До Дьюса встречалась с Клодом Вульфом.
 Гулия Йелпс () — дочь зомби. Как и все зомби, умеет говорить только на «зомбийском» языке, который звучит как стоны и мычание. При этом является обладательницей недюжинного интеллекта, и считается лучшей обучающейся в школе. Является лучшей подругой Клео Де Нил. Тихая и застенчивая и медлительная, как и все зомби, но отлично пользуется своим интеллектом, чтобы преодолеть эти недостатки. Увлекается комиксами про Стремительного мертвеца (в одной из серий получает его силу). У неё голубые с синими прядями волосы, голубые глаза и она носит «кошачьи» очки. Её домашнее животное — сова Сэр Ух-Ух-Лот. Влюблена в Слоу Мо.
 Дьюс Горгон () — сын Медузы Горгоны. Ему 16 лет. Превращает любого кто посмотрит в его глаза в камень. И по этому ему приходится носить солнцезащитные очки. Питомец — двухвостая крыса Персей. Встречается с Клео Де Нил.
 Нефера де Нил () — старшая дочь египетского фараона Рамзеса де Нила. Очень красивая и властная особа, невероятно высокомерна. Ей 5846 лет. У неё бирюзовые волосы с золотистыми и, собранные в хвост (в мультфильме «Монстер Хай Бу-Йорк, Бу Йорк» её причёска это голубые распущенные волосы с золотистыми прядями и одной большой прядью белого цвета), светло-сиреневые глаза и розовая мушка под левым глазом в виде ромба. В своё время когда училась в школе, была самой популярной. Ненавидит свою сестру из-за того, что та во всем лучше неё. Домашнее животное — жук скарабей Азура. Дружит с Торалей.
 Торалай Страйп — рыжая зеленоглазая кошка-оборотень. Ей 15 лет. Проживает первую жизнь. Одевается в байкерском стиле и постоянно стремиться делать гадости главной шестерке, но случалось, что ей приходилось работать с ними вместе (серия «Командный дух», фильм «Большой Скарьерный Риф». Дружит с Пурсефоной и Мяулоди (веркошками-близняшками).
 Эбби Боминейбл — дочь йети (Снежного человека). Ей 16 лет. Эбби уверенная в себе, настойчивая и упрямая, очень сильная. На первый взгляд она кажется слишком холодной, но если с ней пообщаться, можно понять что она общительная и весёлая.

8 основных героинь (Original Ghouls) — это Клео де Нил, Клодин Вольф, Дракулаура, Фрэнки Штайн, Гулия Йелпс, Лагуна Блю, Торалей Страйп, Дьюс Горгон. 

Мужские персонажи носят название Mansters.

Каждый год приносит новых персонажей, серия постоянно увеличивается. Полный список персонажей Monster High можно найти на сайте  Все персонажи Monster High.

Игры с персонажами Монстр Хай 
За создание принялась компания Little Orbit. Эта компания создала три игры: Ghoul Spirit, Skultimate Roller Maze и 13 Wishes. В скором времени будет выпущена игра на тему спешиала Freaky Fusion.

Mattel вместе с компанией Blubox создали игру для смартфонов под названием Ghouls and Jewels.

Также стоит отметить, что игра приобрела большую популярность среди браузерных флеш игр, основные жанры - макияж, одевалки, бродилки.

Отзывы 
Серия получила несколько наград: победитель People’s Play Awards 2010 в номинации «Фэшн-куклы», победитель The Independent Toy Awards 2012 в номинации "Куклы". В то же время, необычные истории и стилистика персонажей вызвала и критические отзывы: так, серия была номинирована на премию TOADY 2011 для худших игрушек.

Актёры озвучивания 
Кейт Хиггинс - Фрэнки Штайн, Катрин ДеМью

Деби Дерриберри - Дракулаура

Салли Саффиоти - Клодин Вульф, Клео де Нил

Лора Бэйли - Лагуна Блю, Скелита Калаверас

Эрин Фицджеральд - Эбби Боминейбл, Рошель Гойл, Скара Скримс, Спектра Вондергейст

Карен Страссман - Элиссабат

Америка Янг - Хоулин Вульф, Торалей Страйп

Стефани Ше - Джинафайр Лонг

Венди Ли - Нефера де Нил

Синди Робинсон - Оперетта, Джексон Джекил, Холт Хайд

Оги Бэнкс - Клод Вульф

Юрий Ловенталь - Дьюс Горгон, Гиллингтон «Гил» Уэббер, Хит Бернс

Интересные факты 
 Куклы Monster High наиболее популярны для изготовления различных ООАКов ( ООАК- с английского "единственный в своём роде", в сфере кукол так часто называют фабричных кукол с авторскими изменениями: перерисованное лицо куклы, перепрошитые волосы, костюм и т.д. ) за счёт своих, подходящих под многие изменения черт, цвет и форму лица. Так же, куклы Ever After High, от той же компании Mattel, являются популярными у мастеров ООАКа, за более правдоподобные человеческие пропорции и цвет кожи.

Спин-офф 
Ever After High - новая линия кукол, выпущенная в качестве сопутствующей линии Monster High. Куклы Ever After High схожи по типу с куклами Monster High. Cреди основных различий можно выделить более естественные пропорции, схожие с человеческими. Существенным отличием можно считать использование одного и того же молда у большинства женских персонажей, в то время как куклы Monster High имеют уникальное строение лица.

Примечания 

Куклы
Mattel

Ссылки 

 Официальный сайт Monster High (англ.)
 Список персонажей Monster High.
 Список полнометражных мультфильмов (рус.)
 Флеш игры Monster High